Авилов, Виктор:
 Авилов, Виктор Васильевич (1953—2004) — российский актёр театра и кино.
 Авилов, Виктор Иванович (1900—1997) — советский дипломат.
 Авилов, Виктор Петрович (род. 1940) — советский и российский стрелок и тренер по пулевой стрельбе.